Žung-čcheng je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Žung-čcheng (Che-pej) – okres v městské prefektuře Pao-ting v provincii Che-pej;
 Žung-čcheng (Kuang-tung) – městský obvod v městské prefektuře Ťie-jang v provincii Kuang-tung;
 Žung-čcheng (Šan-tung) – městský okres v městské prefektuře Wej-chaj v provincii Šan-tung.